Die Abkürzung KPP steht für:
 Kano People's Party, eine ehemalige Partei in Nigeria, siehe Liste der politischen Parteien in Nigeria
 Kernel Patch Protection, eine Sicherheitsfunktion von Microsoft Windows
 Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, siehe Psychiatrie
 Kolmogorov-Petrovsky-Piscounov-Gleichung, siehe KPP-Gleichung
 Kommunistische Partei Polens
 Kontrollpassierpunkt, ein Begriff aus der DDR und der ehemaligen Sowjetunion, siehe Liste von Abkürzungen (DDR)
 Krishak-Praja-Partei, eine ehemalige Partei in Ostpakistan (Bangladesch), siehe Krishak-Sramik-Partei
 Kyary Pamyu Pamyu, japanisches Model und Sängerin

Siehe auch:
 KKP

Abkürzung